

Astronomia 
 M28 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M28 – fucile Mosin-Nagant